Пизистрат (, Peisistratos) може да се отнася за:
 Пизистрат, тиран на Атина през 6 век пр.н.е.

в древногръцката митология:
 Пизистрат (син на Нелей), боец в Троянската война
 Пизистрат (син на Нестор), придружител на Телемах, герой от „Одисея“
 Пизистрат (син на Пизистрат), внук на Нестор
 Пизистрат, цар на Орхомен (Аркадия) през Пелопонеската война
 Пизистрат Млади, упр. 522–521 пр.н.е., архонт на Атина
 Пизистрат, цар на Лапитос, 4 век пр.н.е.